Аз Зауия може да се отнася за:

 Аз Зауия - град в Либия
 Аз Зауия (община) – община около едноименния град
 Аз Зауия (Ал Бутнан) - малък град в община Ал Бутнан, Либия
 Аз Зауия (Палестина) - град в Палестинската автономия